Brachypodius – rodzaj ptaka z rodziny bilbili (Pycnonotidae).

Występowanie 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej.

Morfologia 
Długość ciała 14–19 cm, masa ciała 20–30 g.

Systematyka

Etymologia 
Greckie  brakhus – krótki;  podion – mała stopa, stópka < zdrobnienie  pous,  podos – stopa.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Brachypodius atriceps – bilbil czarnogłowy
 Brachypodius fuscoflavescens – bilbil andamański
 Brachypodius priocephalus – bilbil szarogłowy
 Brachypodius nieuwenhuisii – bilbil niebieskooki

Przypisy 

Bilbile